Преображенский — хутор в Судогодском районе Владимирской области России, входит в состав Андреевского сельского поселения.

География 
Хутор расположен в 6 км на восток от центра поселения посёлка Андреево и 26 км на восток от райцентра Судогды.

История 
Известен с начала XX века как Преображенский хрустальный завод, входил в состав Ликинской волости Судогодского уезда, с 1926 года — в составе Мошенской волости Владимирского уезда. В 1905 году в хуторе числилось 26 дворов, в 1926 году на стеклозаводе Красная Звезда — 23 дворов.

С 1929 года хутор входил в состав Брыкинского сельсовета Судогодского района, с 1940 года — в составе Андреевского сельсовета, с 1954 года — в составе Ликинского сельсовета, с 2005 года — в составе Андреевского сельского поселения.

Население

Примечания

Ссылки 

 

Населённые пункты Судогодского района